В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Эммет ():
 Эммет — штат Айова,
 Эммет — штат Мичиган.